Det svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold er et mesterskab, der er afviklet årligt siden 1922 bortset fra i 1939, hvor det blev aflyst på grund af vejrliget, samt i 1949 og 1952, hvor det ikke blev spillet af hensyn til landsholdets forberedelser til henholdsvis VM og OL.

Fra 1922 til 1951 blev mesterskabet afgjort som en cupturnering. Den parallelt afviklede ligaturnering havde ikke mesterskabsstatus. Fra og med sæsonen 1952-53 blev mesterskabet afgjort i en finale mellem vinderne af de to regionale grupper i Division 1. I sæsonen 1955-56 ændredes formatet, således at de to bedste hold i hver af Division 1's to regionale grupper gik videre til slutspillet om mesterskabet, der blev afviklet som en puljeturnering. I 1961 udvidedes slutspillet, så de fire bedste hold fra hver regionale gruppe gik videre til slutspillet, der fortsat blev afviklet som en puljeturnering, blot med otte hold. I sæsonen 1965-66 ændredes slutspilsformatet fra en puljeturnering til en cupturnering med kvartfinaler, semifinaler og finale, alle bedst af tre kampe. To sæsoner senere vendte man imidlertid tilbage til det tidligere format, hvor de otte slutspilshold afgjorde mesterskabet i en puljeturnering alle-mod-alle.

Sæsonen 1974-75 var en overgangssæson, hvor holdene for første gang spillede et landsdækkende grundspil med 16 hold, og hvor kun fire klubber gik videre til slutspillet om mesterskabet med semifinale- og finaleserier bedst af tre kampe. Turneringen fungerede endvidere som kvalifikation til den blot ti hold store Eliteserie, som blev indført den følgende sæson.

Siden da er mesterskabet blevet afgjort i Eliteseriens (og senere SHL's) slutspil, hvor de kvalificerede hold spiller en cupturnering om mesterskabet.

Mesterskaber

Flest mesterskaber

Alle sæsoner

Kilder 
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt

Noter 

 
Etableret i 1922